Collegio elettorale di Cento – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Cento – collegio elettorale del Regno d'Italia